Альчи:

 Альчи (приток Мухена) — река в Хабаровском крае России.
 Альчи (приток Мисса) — река в Омской области России.